The Devil ("il diavolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The Devil – film del 1908 diretto da David W. Griffith
 The Devil – film del 1908 diretto da Edwin Porter
 The Devil – film del 1915 diretto da Reginald Barker e Thomas H. Ince
 The Devil – film del 1921 diretto da James Young
 The Devil – drama coreano del 2007